Mars Colonial Transporter - een eerdere naam van een concept ontwerp van SpaceX dat anno 2017 is geëvolueerd tot Big Falcon Rocket
Multimedia en communicatietechnologie
Mangaancyclopentadienyltricarbonyl
Micro Computer Assisted Tomografie - (micro CT)
Muscat International Airport in Oman